

Geografia 

 Villa Rosa – frazione di Martinsicuro, Italia
 Villa Rosa – località dell'Argentina
 Villarosa – comune d'Italia
 Villarosa – città delle Filippine

Architettura 

Germania
 Villa Rosa – villa di Dresda
 Villa Rosa – villa di Großenhain
 Villa Rosa – villa di Hannover
 Villa Rosa – villa di Radebeul
 Villa Rosa – villa di Zittau

Italia
 Palazzo Villarosa – villa di Bagheria
 Villa Rosa – villa di Altare
 Villa Rosa – villa di Genova
 Villa Rosa – villa di Mozzate
 Villa Rosa – ex ospedale a Pergine Valsugana
 Villa Rosa Granotto – villa di Schio

Malta
 Villa Rosa – villa a St. Julian's

Paesi Bassi
 Villa Rosa – villa di Amsterdam
 Villa Rosa – villa di Rheden

Spagna
 Villa Rosa – edificio di Madrid

Stati Uniti d'America
 Villa Rosa – villa di Fayetteville, Arkansas

Persone 

 Alessio Villarosa – politico italiano
 Clara Villarosa – scrittrice statunitense
 Linda Villarosa – giornalista e scrittrice statunitense
 Shari Villarosa – diplomatica statunitense

Televisione 

 Villa Rosa – serie televisiva sudafricana del 2004